Домањин може бити:

 Домањин (Јиндрихув Храдец), насељено мјесто у округу Јиндрихув Храдец, Јужночешки крај, Чешка Република
 Домањин (Ходоњин), насељено мјесто у округу Ходоњин, Јужноморавски крај, Чешка Република